Herrendoppel der US Open 2020.

Titelverteidiger waren Juan Sebastián Cabal und Robert Farah, die im Achtelfinale ausschieden. Sieger wurden Mate Pavić und Bruno Soares, die im Finale Wesley Koolhof und Nikola Mektić mit 7:5 und 6:3 besiegten.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw US Open 2020

Herrendoppel
2020